Zeilhof ist ein Ortsname:

 Zeilhof (Nandlstadt), Einöde der Marktgemeinde Nandlstadt im Landkreis Freising, Bayern
 Zeilhof (Obersulm), Hof im Ortsteil Willsbach der Gemeinde Obersulm im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zeilhofen
 Zeilhofer